El Torneig de Luxemburg 2017, oficialment conegut com a BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura interior que pertany als International Tournaments de la WTA. La 22a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 21 d'octubre de 2017 al Luxembourg Kockelscheuer de la Ciutat de Luxemburg, Luxemburg.

La tennista alemanya Carina Witthöeft va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial    
 
 

2017
WTA Tour 2017